Duitsland:
Landsberg (Saalekreis), een stad in de deelstaat Saksen-Anhalt
Landsberg am Lech (stad), een plaats in de deelstaat Beieren
Gevangenis van Landsberg, gevangenis in deze stad
Landkreis Landsberg am Lech, een landkreis in de deelstaat Beieren
Burg Landsberg (Rijnland-Palts), een burcht in de deelstaat Rijnland-Palts

Polen:
Gorzów Wielkopolski (stad) (tot 1945: Landsberg an der Warthe), een stad in het woiwodschap Lubusz
Górowo Iławeckie (stad) (tot 1945: Landsberg in Ostpreußen), een stad in het woiwodschap Ermland-Mazurië
Gorzów Śląski (stad) (tot 1945: Landsberg in Oberschlesien), een stad in het woiwodschap Silezië

Frankrijk:
Heerlijkheid Landsberg, een voormalige heerlijkheid en burcht in de Elzas

Personen met de achternaam Landsberg 
Otto Landsberg, een Duitse politicus
Paul-Ludwig Landsberg, een Duits-Joodse filosoof